Le complexe universitaire Bouzou Dan Zambadi de Maradi, dénommé « université libre de Maradi » (ULM), est situé dans la ville de Maradi, au sud du Niger.

Historique 
L'ULM est créée en 2004  par le Groupe Sigmatech. Ce groupe est composé d'universitaires, ingénieurs, administrateurs, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, économistes du Niger.

Composantes 
L'ULM est composée de deux instituts et trois centres et faculté de sciences économiques et gestion :
 Institut des Sciences de la Santé (dénommé « ISB »)
 Institut des Sciences et Techniques (dénommé « IST »)
 Faculté des Sciences Économiques de Gestion et du Management dénommée FSEG/M
 Centre de Laboratoire et de la Recherche
 Centre de la Documentation et de l'Animation Pédagogique
 Centre Médical Universitaire comprend les unités ci-après opérationnelles:
a. L'unité bucco-dentaire au quartier andumé Maradi opérationnel depuis 2004,
b. L'Unité de soins maternels et infantiles située à Tessaoua 119 km du campus et 
c. laboratoire des compétences de l'institut des sciences totalement opérationnel  pour les spécialisations.du domaine de santé BAC + 5     
LE Laboratoire des sciences de   L'Unité des services d'urgences et d'aiguillage située au campus de l'université d'aiguillage (d'autres infrastructures de laboratoires et pavillons d'hospitalisation dont les travaux de construction sont assez avancés viendront renforcer le plateau technique ainsi que nos autonomies en matière de stages, recherche et prestations de soins à nos étudiants et le personnel de l'université...)

L'Institut des Sciences de la Santé dénommé ISB 
Les unités de Formation et de recherche UFR bénéficient de l'expertise d'universitaires - des programmes certifiés par les autorités chargées de l'enseignement supérieur du Niger, des organisations d'accréditation et  , d'harmonisation du système d'enseignement supérieur comme le système LMD,L'OOAS..

Département « Sciences infirmières et obstétriques » 

 Passerelles préparatoire aux études supérieures Niveau de formation:ASB ( Agent de Santé de Base)  
 Licences de base LSI- LSO-  
 les Spécialisations au grade master en santé publique: MSI MSO  en Sciences Infirmières:
 Licences / master en Sciences obstétriques / Sage-femme SFDE

Département « Sciences cliniques et médicales » 
 LBM - LBC

L'Institut des Sciences et Techniques dénommé IST

Département Maths Informatiques 
UFR Informatique Appliquée:options de formation:
a.Réseaux Télécommunications
b.Informatique Industrielle 
c.Génie Informatique (niveau de formation licence et master)

Département management et Bureautique 
UF(unité de Formation) Secrétariat de Direction
UFtransit /douanes

Faculté des Sciences Économiques et Gestion

Département Sciences Économiques 
UFR. Sciences Économiques options a.APE Analyse et Politique Économique b.Eonometrie

Département Gestion 
 UFR.Gestion option: GO gestion des Organisations

Centre de Laboratoire et de la Recherche 

Enseignement/Formation
 Licence /master en laboratoire
 Licence et Master en Anesthésie et Réanimation
La Recherche

Domaines/priorités
 Gestion de l'environnement:impacte et traitement des ordures et eaux usées
 les énergies Renouvellables(biomasse, solaire, héolienne....)

Photographies

Liens externes 
 Site officiel

Références 

Université au Niger
Établissement scolaire fondé en 2004
Université privée
Maradi